Hofferichter ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ewald Albert Hofferichter (1809–1872), deutscher Politiker
 Theodor Hofferichter (1815–1886), deutscher Theologe 

Siehe auch
 Hoferichter
 Hoffrichter